New Light Through Old Windows () — второй сборник Криса Ри, выпущенный в 1988 году.

Об альбоме 
Диск состоит из перезаписанных версий песен, выпущенных на ранних альбомах Ри, но содержит и две новые композиции: «» (занявшую 73-ю позицию в Billboard Hot 100 и первое место в чартах Mainstream Rock Tracks) и «».

В 1992 году альбом получил тройную платину в Великобритании.

Список композиций

В записи участвовали 
 Крис Ри — вокал, гитара, продюсер
 Роберт Авай — гитара
 Йохан О’Нейлл — бас-гитара
  — сопрано-саксофон
  — клавишные
  — ударная установка

Позиции в хит-парадах

Примечания 

Альбомы Atco Records
Сборники Geffen Records
Альбомы Magnet Records
Альбомы Криса Ри